Вуатю́р () — термин французского происхождения:

 Вуатюр — по-французски автомобиль, вагон железной дороги или карета.
 Вуатюр, Венсан (1597—1648) — французский поэт XVII века, видный представитель литературы барокко.